Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 1993/94, је друга сезона ове лиге у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

Ове године у Првој лиги учествовало је 16 клубова, који су играли по двоструком лига систену(свако са сваким две утакмице. Због реорганизације лиге у сезони 1992/93. из лиге су испала четири клуба: Вардарски, Тетекс, Брегалница и Металург. Уместо њих у Прву лигу су из Друге лиге ушли Караорман из Струге и Љуботен из Тетова 
 
Титулу је бранила и одбранила екипа Вардара из Скопља.

Пошто је 1994. Фудбалски савез Македоније примљен у ФИФА и УЕФА, прваку лиге дозвољено је да игра у УЕФА купу 1994/95.

Из лиге су испали Македонија ЂП и Караорман

Састав Прве лиге у сезони 1993/94

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 1994/95.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 1993/94. у македонском фудбалу